August Haake, peintre allemand.
 Tomas Haake, batteur suédois.